Аттерт (, , ) — река, протекающая по Бельгии и Люксембургу. Длина реки составляет около 38 км, из которых 30,5 км на территории Люксембурга. Площадь бассейна около 299 км².

Она берет своё начало к северо-западу от Арлона. Впадает в реку Альзет около Кольмар-Берга. Является левым притоком данной реки. Имеет ряд небольших притоков.

Аттерт и его многочисленные притоки составляют важную экосистему местного региона, состоящую из рек, водно-болотных угодий, аллювиальных ольховых рощ. С 1994 года в Бельгии был организован  площадью 7095 га, созданный с целью сохранения природного наследия (32 % территории парка занято лесами), самобытного сельского уклада и развития агро- и экотуризма.

Примечания

Литература 
 Mirjam Oesch, Guy Hoffmann Das Tal der Attert: Grenzüberschreitende Entdeckungen im Grossherzogtum Luxemburg und in Belgien. — Люксембург: Éditions Guy Binsfeld, 2007. — 160 с. — ISBN 978-2879541662.

Бассейн Зауэра (притока Мозеля)
Реки Люксембурга
Реки Люксембурга (Бельгия)
Пограничные реки